Но́рдин () — скандинавская и немецкая фамилия.

Известные носители:
 Нордин, Алиса (1867—1952) — шведский скульптор.
 Нордин, Вильгельм (1924—1993) — военно-морской деятель ГДР, вице-адмирал (1978).
 Нордин, Мишель (род. 1980) — бразильская и американская актриса.
 Нордин, Сийри (род. 1980) — финская певица.
 Нордин-Тенгбум, Йёрдис — шведская художница и скульптор.

См. также 
 Нурдин